Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lucas Arnold Ker che ha battuto in finale Fernando Meligeni  che si è ritirato sul punteggio di 6-4, 1-0.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (finale)
 Guillermo Cañas (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)
 John van Lottum (quarti di finale)

 Ramón Delgado (semifinali)
 Lucas Arnold Ker (Campione)
 Martín Rodríguez (secondo turno)
 Jaime Oncins (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1997